Філіпп Фуррер (,  16 червня 1985, Берн) — швейцарський хокеїст, захисник клубу НЛА «Фрібур-Готтерон». Гравець збірної команди Швейцарії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2001 року виступами за команду «Берн». За столичний клуб Філіпп відіграв 14 сезонів, один сезон пропустив через травму.

2003 року був обраний на драфті НХЛ під 179-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

11 квітня 2015 Фуррер уклав трирічний контракт з командою «Лугано».

З сезону 2018–19 захищає кольори клубу НЛА «Фрібур-Готтерон».

Був гравцем молодіжної збірної Швейцарії, у складі якої брав участь у 26 іграх. У складі національної збірної команди Швейцарії Філіпп відіграв 50 матчів.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швейцарії в складі «Берн» — 2010, 2013.
 Срібний призер чемпіонату світу — 2013.
 Володар Кубка Швейцарії в складі «Берн» — 2015.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Берна‎
швейцарські хокеїсти
Гравці збірної Швейцарії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Берна»
Хокеїсти «Лугано»
Хокеїсти «Фрібур-Готтерона»
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»